Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск
 Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
 Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины